Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Alexander Waske che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Johan Landsberg 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Jaroslav Levinský /  Alexander Waske (Campioni)

 Daniel Kiernan /  David Sherwood (quarti di finale)
 Michal Mertiňák /  Igor Zelenay (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2004